Als Alexandra Feodorowna wurden bekannt:
 Charlotte von Preußen (1798–1860), durch Heirat mit Nikolaus I. Kaiserin von Russland als Alexandra Fjodorowna
 Alix von Hessen-Darmstadt (1872–1918), durch Heirat mit Nikolaus II. Kaiserin von Russland als Alexandra Fjodorowna